Termin  ima više značenja.

 L-ribuloza-5-fosfatna 4-epimeraza, enzim
 Arad (Iran), grad